Patrik Carnbäck, švedski hokejist, * 1. februar 1968, Göteborg, Švedska.

Carnbäck je v švedski ligi igral vso kariero za klub Västra Frölunda HC, skupno trinajst sezon v treh delih. S klubom je prav v svoji zadnji sezoni 2002/03 osvojil svoj edini naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1988 je bil kot 125. izbran na NHL naboru s strani kluba Montreal Canadiens, za katerega je zaigral v sezoni 1992/93, kasneje je igral krajši čas še za Anaheim Duckse. Dve sezoni je igral tudi za Kölner Haie v nemški ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Za reprezentanco je skupno odigral 80 tekem.

Pregled kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 33
| 16
| 19
| 35
|
| 24
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 28
| 18
| 19
| 37
|
| 22
|
| 11
| 8
| 5
| 13
|
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 27
| 27
| 54
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 10
| 9
| 19
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 11
| 14
| 25
|
| 14
|
| 10
| 4
| 10
| 14
|
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 91/92
|
| 33
| 17
| 22
| 39
|
| 32
|
| 3
| 1
| 5
| 6
|
| 20
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 92/93
|
| 45
| 20
| 37
| 57
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 92/93
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 93/94
|
| 73
| 12
| 11
| 23
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 94/95
|
| 41
| 6
| 15
| 21
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 13
| 2
| 6
| 8
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 95/96
|
| 34
| 6
| 12
| 18
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 95/96
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|
| 14
| 8
| 8
| 16
|
| 34
|-
| Kölner Haie
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 96/97
|
| 45
| 20
| 41
| 61
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 8
| 17
| 25
| +6
| 38
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| +5
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 98/99
|
| 50
| 19
| 28
| 47
| +10
| 54
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 99/00
|
| 46
| 17
| 23
| 40
| +11
| 85
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| -4
| 31
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 00/01
|
| 33
| 7
| 11
| 18
| -3
| 44
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| -7
| 12
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 49
| 15
| 23
| 38
| +9
| 61
|
| 10
| 4
| 1
| 5
| -3
| 8
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 12
| 12
| 24
| +6
| 96
|
| 16
| 4
| 5
| 9
| +10
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 758
| bgcolor="#7FFF00" | 259
| bgcolor="#7FFF00" | 364
| bgcolor="#7FFF00" | 623
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 891
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 155
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Kölner Haie